«Энерге́тик-БГУ» () — белорусский футбольный клуб из города Минска, основанный в 1995 году. Выступает на стадионе «РЦОР-БГУ».

Наивысшие достижения клуба: 2-е место в Высшей лиге и полуфинал Кубка Белоруссии.

Названия клуба 
 1995—1997 — «Звезда»
 1998—2004 — «Звезда-ВА-БГУ»
 2005—2017 — «Звезда-БГУ»
 с 2017 — «Энергетик-БГУ»

История 

Клуб был основан в 1995 году и заявился во Вторую лигу, откуда через несколько лет повысился сначала до Первой, а потом и до Высшей лиги. В элите белорусского футбола клуб провел четыре года. Всё время находился в зоне вылета и наконец вернулся в Первую, а потом и во Вторую лигу, где выступал с 2008 по 2013.
 
В сезоне 2013 клуб вёл борьбу за выход в Первую лигу. В конце сезона уступил вторую строчку мостовскому «Неману», а сам оказался на третьем месте. Тем не менее, после отказа «Немана» от повышения в феврале 2014 минчане все-таки получили возможность выступить в Первой лиге. В марте 2014 «Звезда-БГУ» официально получила место во втором по рангу дивизионе.

В сезоне 2014 состав команды почти не изменился. Ставка делалась на собственных молодых воспитанников. Долгое время команда находилась внизу турнирной таблицы. Но, набравшись опыта, молодые игроки ближе к концу чемпионата стали набирать все больше очков, и в итоге команда закончила сезон на 9 месте. При этом, по количеству забитых голов (50 в 30 турах) «Звезда-БГУ» оказалась на втором месте в лиге.

В сезоне 2015 состав команды пополнил ряд опытных игроков. Сезон команда начала уверенно и шла среди лидеров, но потом игра пошла на спад, и сезон «Звезда-БГУ» закончила на 10-м месте.

В сезоне 2016 «Звезда-БГУ» существенно омолодила состав — команду покинули многие именитые ветераны. За клуб стали выступать игроки 1997 года рождения и младше. Большую часть сезона команда располагалась в середине таблицы, однако неудачный финишный отрезок откинул её на 10-е место из 14.

В начале 2017 года команду возглавили Владимир Белявский и Анатолий Юревич, которые продолжили политику привлечения собственных воспитанников в команду. После неудачного старта команда стала постепенно набирать очки, заняв 5-е место по завершении первой половины сезона. По итогу сезона клуб оказался на 6-м месте. В том же году команда поменяла название и стала называться «Энергетик-БГУ».
 
В сезоне 2018 команда заняла 2-е место в Первой лиге, тем самым выиграв путёвку в Высшую лигу Белоруссии.

Перед началом сезона 2019 года в Высшей лиге «Энергетик-БГУ» сохранил основных игроков. Долгое время команда находилась в нижней части таблицы, сражаясь за сохранение места в элитном дивизионе. Успешный финишный отрезок позволил команде занять итоговое 12-е место. Нападающий Илья Шкурин стал лучшим бомбардиром, забив 19 мячей по итогам сезона.

Команда хорошо начала сезон 2020, уверенно закрепившись среди лидеров. Во второй половине чемпионата команда стала чаще терпеть поражения, в результате чего оказалась в середине таблицы и закончила сезон на 10-м месте, которое стало лучшим результатом в истории.

Стадион 
Свои домашние матчи клуб проводит на стадионе «РЦОР-БГУ» (Республиканский центр Олимпийской подготовки по футболу Белорусского государственного университета). Вместимость — 1500 мест. Покрытие — искусственное. Адрес: Минск, улица Семашко, 13. С мая 2020 года временно базировался в Молодечно. С мая 2021 года временно базируется в Борисове.

Достижения 
Чемпионат Белоруссии
 Вице-чемпион: 2022
Первая лига
 Вице-чемпион: 2001
Вторая лига
 Чемпион: 1998
 Бронзовый призёр: 2013

Тренерский штаб 
  Павел Роднёнок — главный тренер;
  Арам Абд Аль-Маджид — технический директор;
  Александр Павлов — тренер;
  Геннадий Близнюк — тренер;
  Михаил Еремчук — тренер-преподаватель;
  Павел Кудряшов — тренер вратарей;
  Александр Белов — тренер-массажист;
  Игорь Мытник — тренер-администратор.

Состав

Трансферы

Зима 2023

Пришли

Ушли 

* В аренду.
** Из аренды.
*** Свободный агент.

Статистика клуба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Минска